Výraz Abbadon má více významů:

 Abbadon (démon) – údajný démon, ďábel, kníže (někde uváděn jako princ) válek a bojů, ničitel

v hudbě
 Abbadon (americká hudební skupina) – americká death metalová hudební skupina
 Abbadon (česká hudební skupina) – česká death metalová hudební skupina
 Abbadon (nizozemská hudební skupina) – nizozemská black/death metalová hudební skupina
 Abbadon (venezuelská hudební skupina) – venezuelská groove/thrash metalová hudební skupina